Pino negro puede referirse a dos especies de Pináceas:
 el nombre común de la planta Pinus halepensis;
 Pinus mugo, pino arbustivo que no pasa de los 3 o 4 metros; 
 el nombre común de la planta Pinus nigra;
 el nombre común de la planta Pinus pinaster;
 el nombre común de la planta Pinus sylvestris; o
 Pinus uncinata, pino que puede llegar a los 20 metros de alto.